Aigle Azur steht für folgende Fluggesellschaften: 

 Aigle Azur (1946), eine französische Linien- und Charterfluggesellschaft (1946–1955)
 Aigle Azur (1970), eine ehemalige französische Linienfluggesellschaft (1970–2019, unter jetzigem Namen seit 2001)